moskit – owad z rzędu muchówek
 3M80 Moskit – pocisk odrzutowy